Jassen A. Cullimore (né le  à Simcoe, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|1986-1987 || Corvairs de Caledonia || OJHL-C ||18 ||2 ||0 ||2 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || Rams de Simcoe || OJHL-C ||35 ||11 ||14 ||25 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || Roadrunners de Peterborough || OJHL-B ||29 ||11 ||17 ||28 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || Petes de Peterborough || LHO ||20 ||2 ||1 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 || Petes de Peterborough || LHO ||59 ||2 ||6 ||8 ||61 ||11 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|1990-1991 || Petes de Peterborough || LHO ||62 ||8 ||16 ||24 ||74 ||4 ||1 ||0 ||1 ||7
|-
|1991-1992 || Petes de Peterborough || LHO ||54 ||9 ||37 ||46 ||65 ||10 ||3 ||6 ||9 ||8
|-
|1991-1992 || Équipe Canada || CMJ ||7 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1992-1993 || Canucks de Hamilton || LAH ||56 ||5 ||7 ||12 ||60 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1993-1994 || Canucks de Hamilton || LAH ||71 ||8 ||20 ||28 ||86 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1994-1995 || Crunch de Syracuse || LAH ||33 ||2 ||7 ||9 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Canucks de Vancouver || LNH ||34 ||1 ||2 ||3 ||39 ||11 ||0 ||0 ||0 ||12 
|-
|1995-1996 || Canucks de Vancouver || LNH ||27 ||1 ||1 ||2 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1996-1997 || Canucks de Vancouver || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Canadiens de Montréal || LNH ||49 ||2 ||6 ||8 ||42 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1997-1998 || Canadiens de Fredericton || LAH ||5 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1997-1998 || Canadiens de Montréal || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Lightning de Tampa Bay || LNH ||25 ||1 ||2 ||3 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||78 ||5 ||12 ||17 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||46 ||1 ||1 ||2 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Bruins de Providence || LAH ||16 ||5 ||10 ||15 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||74 ||1 ||6 ||7 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||78 ||4 ||9 ||13 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||28 ||1 ||3 ||4 ||31 ||11 ||1 ||1 ||2 ||4
|- 
|2003-2004 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||79 ||2 ||5 ||7 ||58 ||11 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2005-2006 || Blackhawks de Chicago || LNH
|| 54 ||1 ||6 ||7 ||53|| - ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Blackhawks de Chicago || LNH ||65 ||1 ||6 ||7 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Americans de Rochester || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Panthers de la Floride || LNH ||65 ||3 ||10 ||13 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Panthers de la Floride || LNH ||68 ||2 ||8 ||10 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || IceHogs de Rockford || LAH ||59 ||2 ||6 ||8 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || IceHogs de Rockford || LAH ||41 ||2 ||7 ||9 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Blackhawks de Chicago || LNH ||36 ||0 ||8 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Iserlohn Roosters || DEL || 51|| 2|| 6|| 8|| 44|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0

| 812 ||26 ||85 ||111 ||704 ||35 ||1 ||3 ||4 ||24

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ontario
1992 : nommé dans la  d'étoiles
Ligue nationale de hockey
2004 : remporte la Coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay

Transactions

 Le  : échangé aux Canadiens de Montréal par les Canucks de Vancouver en retour de Donald Brashear.
 Le  : réclamé au ballotage par le Lightning de Tampa Bay des Canadiens de Montréal.
 Le  : prêté aux Bruins de Providence par le Lightning de Tampa Bay.
 Le  : signe avec les Blackhawks de Chicago comme joueur autonome.
 Le  : échangé aux Canadiens de Montréal par les Blackhawks de Chicago avec Tony Salmelainen en retour de Sergueï Samsonov.
 Le  : signe avec les Panthers de la Floride comme joueur autonome.

Notes et références 

Naissance en décembre 1972
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Canucks de Hamilton
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Iserlohn Roosters
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace